Jasim ist der Familienname folgender Personen:

 Iman Essa Jasim (* 1997), bahrainische Sprinterin nigerianischer Herkunft
 Kareema Saleh Jasim (* 1988), bahrainische Langstreckenläuferin äthiopischer Herkunft
 Noora Salem Jasim (* 1996), bahrainische Leichtathletin nigerianischer Herkunft